Ilk bezeichnet:

 Ilk (Ungarn), Gemeinde im Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg

Ilk ist der Familienname folgender Personen:
 Anton-Joseph Ilk (* 1951), rumänischer Ethnologe und Schriftsteller 
 Çağla Ilk (geboren 1976 oder 1977), deutsche Architektin, Dramaturgin und Kuratorin
 Herta Ilk (1902–1972), deutsche Politikerin (FDP)

ILK steht als Abkürzung für:
 Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik der TU Dresden
 Institut für Luft- und Kältetechnik gemeinnützige Gesellschaft mbH

Abkürzung